Кривошеєв Ігор Сергійович ( 1985) — український підприємець, шоумен, гравець КВК та «Ліги сміху». Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» (2019).
 Кривошеєв Марк Йосипович — російський вчений, спеціаліст в галузі телебачення, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії зв'язку, лауреат Державних премій СРСР та Російської Федерації.
 Кривошеєв Олександр Степанович — київський міський архітектор.
 Кривошеєв Олексій Анатолійович (*1984) — український футболіст, захисник.
 Кривошеєв Сергій Ігорович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кривошеїн
 Кривошея
 Кривошеєнко

Прізвища